Иеродиа́кон, иеродья́кон; от  — священный и  — служитель; древнерусское «чёрный диакон» — православный монах в сане диакона. Старший в монастыре иеродиакон называется архидиаконом.

Иеродиаконами монахи становятся через совершение над ними таинства хиротонии, а «белые диаконы» — через монашеский постриг. Диакон может принять монашество и стать иеродиаконом, если он:
 соблюдает целибат, то есть он — холостяк, никогда не вступавший в брачный союз,
 уже овдовел,
 развёлся со своей супругой по обоюдному согласию.

По благодатности служения и возможности помогать священнику при совершении таинств, иеродиакон и диакон равны. В отличие от диакона, при полном облачении иеродиакон носит чёрную камилавку, а в официальной обстановке — клобук. Первые диаконы появились уже в апостольские времена, а монашество оформилось лишь в IV веке. Однако вплоть до V века, а местами даже до VII века, монахи избегали священного сана, в том числе и диаконского.

Иеродиаконами называются мантийные монахи в диаконском сане. Рясофо́рных диаконов тоже называют иеродиаконами, в зависимости от местных обычаев. И́еросхидиакона́ми или схи́иеродиакона́ми называются диаконы-схимонахи. Согласно церковному протоколу, ко всем иеродиаконам положено почтительно обращаться со словами: «Ва́ше Преподо́бие!».

За усердное благолепное служение Богу и людям, иеродиакону могут торжественно вручить особые памятные и юбилейные благодарственные грамоты, церковные ордена и медали, а также его могут наградить правом ношения за богослужением двойного ораря, а затем возведением в сан архидиакона. Однако, ввиду того, что диаконское служение часто воспринимается лишь как временное и промежуточное, даже молодых иеродиаконов довольно быстро рукополагают во священники, после чего они становятся уже иеромонахами.

Примечания